Долман — фамилия. Известные носители:
 Долман, Крис (1945) — голландский дзюдоист, самбист, борец греко-римского стиля, каратист, боец смешанных единоборств.
 Долман, Фиона (1970) — шотландская актриса.